Mark King (snookerspeler), een Britse snookerspeler
Mark King (muzikant), bassist en leadzanger van de funkband Level 42
Mark King, tekstschrijver